Список R&B синглов № 1 в США в 1999 году составлен на основе еженедельного хит-парада лучших песен в стилях ритм-энд-блюз и хип-хоп в США 1999 года, публикуемого американским журналом Billboard.

История

См. также 
 Лучшие синглы США 1999 года по версии Billboard
 Список альбомов № 1 в США в 1999 году
 Top Country Albums 1999

Примечания

Ссылки 
 

Чарты Billboard 1999 года
Списки R&B-хитов Billboard
Списки хитов № 1 1999 года